Чайлз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чайлз, Лоис (род. 1947) — американская актриса и фотомодель.
 Чайлз, Лотон Мейнор (1930—1998) — американский политик, 41-й губернатор штата Флорида.